

Cinema 
 John Shaft – personaggio di fantasia protagonista della serie di film a lui dedicati
 Shaft il detective – film del 1971
 Shaft colpisce ancora – film del 1972
 Shaft e i mercanti di schiavi – film del 1973
 Shaft – film del 2000 diretto da John Singleton
 Shaft – film del 2019 diretto da Tim Story

Televisione 
 Shaft – serie televisiva andata in onda dal 1973 al 1974, che continuava le avventure di John Shaft

Musica 
 Shaft – colonna sonora di Isaac Hayes
 Shaft – gruppo musicale di musica elettronica britannico
 Shaft – gruppo musicale indie rock neozelandese

Altro 
 Shaft – studio di animazione giapponese
 Shaft – città dell'Iran, capoluogo della provincia di Shaft
 Shaft – personaggio della serie di videogiochi Castlevania
 Shaft – personaggio dei fumetti Image Comics